Baltia – mitica isola del nord Europa ricca di ambra
Baltia – caratteristica di albedo della superficie di Marte
Baltia – genere di farfalle della famiglia Pieridae